Си́зьма — село на северо-востоке Шекснинского района Вологодской области, входит в Сиземское сельское поселение.

C 1 января 2006 года до 8 апреля 2009 года Сизьма являлась центром Сиземского сельского поселения. С точки зрения административно-территориального деления — центр Сиземского сельсовета.

Расстояние до районного центра Шексны по автодороге — 32 км, до центра муниципального образования Чаромского по прямой — 10 км. Ближайшие населённые пункты — Поляна, Марьино, Зверинец, Дубки.

По переписи 2002 года население — 233 человека (101 мужчина, 132 женщины). Всё население — русские.

Достопримечательности 
Церковь Николая Чудотворца.

В селе работают музеи: истории с. Сизьма, крестьянского быта, музей пива, музей хлеба и музей льна.

Церковь Николая Чудотворца 
Церковь Николая Чудотворца построена в 1867—1873 годах. Среди святыней храма имеются части каменного креста, по легенде приплывшего по реке против течения, и самообновляющаяся икона Казанской Богоматери.

В 1937 году церковь была закрыта, затем в ней находился зерносклад, а с начала 1960-х до конца 1980-х — сельский клуб. После по инициативе жителей началось восстановление храма. На данный момент церковь действующая.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Сизьма в реестре населённых пунктов Вологодской области
 О селе Сизьма

Населённые пункты Шекснинского района